Токантинополис:

 Токантинополис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.
 «Токантинополис» — бразильский футбольный клуб представляющий одноимённый город из штата Токантинс.

См. также